Сосед:

Топоним 
 Сосед — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи

Фамилия 
 Сосед, Сергей Андреевич (1910—1985) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда

Фильмы 
 Сосед () — австрийский фильм 1993 года, режиссёр Гётц Шпильманн
 Сосед — российский детективный фильм 2004 года, режиссёр Сергей Юрженко  
 Сосед () — американская мелодрама 2007 года, режиссёр Эдди О’Флаэрти
 Сосед () — канадский триллер 2008 года, режиссёр Нилл Фернли
 Сосед () — американская короткометражная драма 2008 года, режиссёр Грегор Шмидингер
 Сосед () — аргентинская трагикомедия 2009 года, режиссёр Мариано Кон
 Сосед () — американский короткометражный фильм ужасов 2011 года, режиссёр Майк Волк
 Сосед — российский документальный фильм 2014 года, режиссёр Вячеслав Кириллов

См. также 
 Соседи
 Соседка